Ласточковый мухоед () — птица из семейства Тиранновые. Единственный вид в роде Ласточковые мухоеды.

Ареал 
Обитают в Колумбии, Венесуэле, Гвиане, Гайане, Суринаме, Французской Гвиане, и Эквадоре и Перу. Его естественная среда обитания -субтропические сухие леса, тропические леса, субтропические и тропические влажные леса низменностей.

Примечания

Ссылки 
 Cliff Flycatcher (Hirundinea ferruginea)
 Cliff Flycatcher Hirundinea ferruginea

Животные, описанные в 1788 году
Монотипические роды птиц
Тиранновые